Месія (від , Маши́ах; , Христо́с) — букв. «помазаник».
 «Месія» (1741) — ораторія, найвідоміший твір Генделя.
 «Месія» — серіал 2020 року виробництва США для платформи Netflix.

 Мессія, Месія () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура
 Месія (, ) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Галісія, у провінції Ла-Корунья.